Efter 2. verdenskrig var der flere besættelseszoner:

Besættelseszoner i Tyskland efter 2. verdenskrig
Besættelseszoner i Østrig efter 2. verdenskrig

2. verdenskrig